K'an (ქან), este cea de-a douăzeci și doua literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴕ : U+10B5
 Mkhedruli și Nuskhuri ქ : U+10E5

Vezi și 
 ა
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian